Калленберг — город в Германии.
 Калленберг — средневековый баварский замок.

Фамилия

 Калленберг, Иоганн Генрих (1694—1760) — немецкий богослов и филолог.